Магдали́на, Магдале́на (, ) — жіноче ім'я, яке походить від назви міста Магдала в Галілеї. Для коронованих і шляхетних осіб, за традицією, — Магдалина.

Ім'я 
 Магдалина (ім'я)
 Магдалена (ім'я)

Кінематоргаф 
  : «Сестри Магдалини» — фільм режисера Пітера Маллана.

Географія 
 Магдалена — річка в Колумбії.
 Магдалена — департамент в Колумбії.
 Магдалена — власна назва у португаломовних країнах.

Примітки